Lestkov může být:
 Lestkov (okres Tachov) – obec v okrese Tachov
 Lestkov (Radostná pod Kozákovem) – část obce Radostná pod Kozákovem v okrese Semily
 Lestkov (Klášterec nad Ohří) – část města Klášterec nad Ohří v okrese Chomutov
 Lestkov (hrad) – hrad na kopci nad touto vesnicí